Алексей Дрёмин:
 Дрёмин, Алексей Николаевич (род. 1989) — российский легкоатлет, участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса.
 Дрёмин, Алексей Иванович — директор Михайловского ГОКа